Tadeusz Kowalski (1841–1904) – agronom, popularyzator oświaty
 Tadeusz Kowalski ps. „Włodek” (1887–1914) – podporucznik I Brygady Legionów Polskich, pośmiertnie odznaczony Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Niepodległości
 Tadeusz Jan Kowalski (1889–1948) – orientalista, turkolog
 Tadeusz Kowalski (1894–1940) – żołnierz, piłkarz i łyżwiarz
 Tadeusz Kowalski (1934–2018) – fotografik
 Tadeusz Kowalski (1939–2011) – rzeźbiarz 
 Tadeusz Kowalski (ur. 1955) – polski ekonomista, wykładowca akademicki, medioznawca
 Tadeusz Kowalski (ur. 1960) – prezydent Zamościa
 Tadeusz Kowalski (ur. 1972) – zapaśnik

Przypisy